Witaj w domu – film amerykański z 1988 roku
 Witaj w domu – film brytyjsko-amerykański z 1989 roku
 Witaj w domu, Roxy Carmichael – film z 1990 roku
 Witaj w domu – film japoński z 1997 roku
 Witaj w domu – film hiszpański z 2006 roku
 Witaj w domu panie Jenkins – film z 2008 roku